Ацци́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аццини, Джованни (1929—1994) — итальянский футболист.
  (1891—1925) — итальянский велогонщик.
 Аццини, Карло (1935—2020) — итальянский велогонщик.
  (1885—1923) — итальянский велогонщик.